Alte Kirche steht für:
 Alte Kirche, die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte
 Alte Kirche des Ostens, autokephale syrische Kirche

Alte Kirche ist der Name folgender Kirchengebäude in:

Deutschland:
 Alte Kirche (Alendorf), Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche Bad Suderode, Sachsen-Anhalt
 Ole Kerk, Bispingen, Niedersachsen
 Alte Kirche (Bönen), Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche Bürgeln, Cölbe, Hessen
 Alte Kirche (Chemnitz-Harthau), Sachsen
 Alte Kirche (Coswig), Sachsen
 Alte Kirche St. Peter und Paul (Donndorf), Thüringen
 Alte Kirche (Dresden-Klotzsche), Sachsen
 Alte Kirche (Dresden-Leuben), Sachsen
 Alte Kirche (Eitorf), Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche (Essen-Altenessen), Nordrhein-Westfalen
 Alte Pfarrkirche St. Martin (Garmisch-Partenkirchen), Bayern
 Alte Kirche St. Kilian (Herbolzheim), Baden-Württemberg
 Alt St. Thomas (Houverath), Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche Kellen, Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche St. Peter und Paul, Kleinbüllesheim, heute Johannes der Täufer, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche auf dem Rymelsberg, Langerwehe, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche (Leinefelde), Thüringen
 Alte Kirche (Merzenich), Düren, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche St. Johannes d. T. (Mesum), Rheine, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche (Niedereisenhausen), Hessen
 Alte Kirche (Niederweimar), Hessen, siehe Niederweimar #Ortskern
 Alte Kirche am Markt (Nordhorn), Niedersachsen
 Alte Kirche (Pellworm), Schleswig-Holstein
 Alte Kirche Querum, Braunschweig, Niedersachsen
 Chörchen der alten Kirche (Rurkempen), Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche (Saarbrücken), siehe Stumm-Kirche
 Alte Kirche Schierke, Sachsen-Anhalt
 Alte Kirche Stuttgart-Heumaden, Baden-Württemberg
 Alte Kirche St. Ulrich (Unterschleißheim), Bayern
 Alte Kirche Volpertshausen, Hüttenberg, Hessen
 Alte Kirche St. Pankratius und Sebastian (Warstein), Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche (Watzenborn-Steinberg), Hessen
 Alte Kirche St. Barbara (Weibern), Rheinland-Pfalz
 Alte Kirche Weidenhausen, Hüttenberg, Hessen
 Alte Kirche (Welling), Rheinland-Pfalz
 Alte Kirche Wellinghofen, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche Wieren, Niedersachsen
 Alte Kirche (Wollersheim), Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche Wommelshausen, Bad Endbach, Hessen
 Alte Kirche Wupperfeld, Nordrhein-Westfalen
 Alte Kirche (Wuppertal-Langerfeld), Nordrhein-Westfalen
 Alte reformierte Kirche Elberfeld, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Österreich:
 Alte Kirche (St. Bartholomä), Steiermark
 Alte Kirche Trieben, Steiermark

Schweiz:
 Alte Kirche Birmenstorf, Kanton Aargau
 Alte Kirche (Boswil), Kanton Aargau
 Alte Kirche Lungern, Kanton Obwalden
 Alte Kirche Monstein, Davos, Kanton Graubünden
 Alte Kirche Albisrieden, Zürich
 Alte Kirche Altstetten (Zürich)
 Alte Kirche Fluntern, Zürich
 Alte Kirche Seebach (Zürich)
 Alte Kirche Witikon, Zürich
 Alte Kirche Wollishofen, Zürich

Frankreich:
 Alte Kirche St-André (Meistratzheim), Département Bas-Rhin, Elsass

Finnland:
 Alte Kirche von Aitolahti
 Alte Kirche (Helsinki)
 Alte Kirche von Messukylä
 Alte Kirche von Petäjävesi, UNESCO-Welterbe
 Alte Kirche von Sodankylä
 Alte Kirche von Tampere
 Alte Kirche von Uusikaupunki

Norwegen:
 Alte Kirche Årdal
 Alte Kirche (Eidfjord)
 Gamle Aker kirke, Oslo
 Alte Kirche Tingelstad

Schweden:
 Alte Kirche (Dädesjö)
 Alte Kirche von Södra Råda
 Alte Kirche von Vallsjö

Siehe auch:
 Alte Evangelische Kirche
 Alte Inselkirche
 Alte Kapelle
 Alte lutherische Kirche
 Altenkirch
 Altenkirchen
 Altkirch (Begriffsklärung)
 Altkirchen
 Old Church
 Old Kirk
 Oude Kerk
 Stara Crkva
 Vieille-Église